Porterville ist der Name 

mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Porterville (Illinois)
 Porterville (Kalifornien)
 Porterville (Kansas)
 Porterville (Louisiana)
 Porterville (Mississippi)
 Porterville (New York)
 Porterville (Utah)

eines Ortes in Südafrika:
 Porterville (Südafrika)